Antoine Turmel, membre international de l'Ordre du Canada et PDG de Provigo.
 Antoine Turmel, traducteur français de musikCube, beup et DSOrganize, développeur et traducteur d'add-ons Songbird